Premier Liha w piłce nożnej 2011/12 – XXI edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ukraińskiej klubowej piłki nożnej. Sezon rozpoczął się 8 lipca 2011, a zakończył się 12 maja 2012. Szachtar Donieck skutecznie obronił po raz kolejny tytuł mistrza Ukrainy.

Drużyny 

Zespoły występujące w Premier Lidze 2011/2012
 Arsenał Kijów
 Czornomoreć Odessa 
 Dnipro Dniepropetrowsk
 Dynamo Kijów
 Illicziweć Mariupol
 Karpaty Lwów
 Krywbas Krzywy Róg
 Metalist Charków
 Metałurh Donieck
 Obołoń Kijów
 FK Ołeksandrija 
 Szachtar Donieck  
 Tawrija Symferopol
 Wołyń Łuck
 Worskła Połtawa
 Zoria Ługańsk

Uwagi
  – zespoły, które awansowały z Pierwszej ligi edycji 2010/2011.

Stadiony

Aktualna tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2012

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Ukraiński Futbol od Dmitrija Troszczija 
 Archiwum Mistrzostw na stronie UkrSoccerHistory 
 Statystyki na RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Ukrainie
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 na Ukrainie
2012 na Ukrainie